Магомед Махулович Махулов (23 февраля 1915 — 11 апреля 2021) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (8 апреля 1971).

Биография 
Родился 23 февраля 1915 года в селении Хунзах Аварского округа Дагестанской области. Аварец. 
С 1923 года учился в медресе, с 1925 года - в опорной школе.

Окончил первый курс Дербентского сельскохозяйственного техникума (1931-1932), второй курс Воронежского пищевого промышленного рабфака (1932-1933) и курсы в Буйнакске (1933).

С 1933 г. учитель русского языка начальной школы в селении Орота, затем Харахи Хунзахского района. В 1937-1938 гг. школьный инспектор Хунзахского района.

В 1938 г. вступил в ВКП(б) и перешёл на комсомольскую работу: заведующий отделом пионеров, с 1939 г. первый секретарь райкома ВЛКСМ.

В 1942 году в звании капитана назначен комиссаром истребительного батальона, боровшегося с бандитизмом и дезертирством. 
После войны окончил курсы по переподготовке руководящих партийных работников в Геленджике Краснодарского края.

Первый секретарь райкомов ВКП(б)/КПСС: Гергебильского (1946—1947), Гунибского (1945-1948),  Унцукульского,  Казбековского (1953-1958), Хунзахского (1958-1973).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1973 года - первый заместитель председателя Комитета народного контроля Дагестанской АССР. 

С 1980 по 2004 г. начальник пожарно-технической выставки Отдела пожарной охраны Министерства внутренних дел Дагестанской АССР, реорганизованного позже в Центр противопожарной пропаганды Управления Государственной пожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Дагестан. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва (1954—1958) и Дагестанской АССР, делегатом XXIV съезда КПСС (1971).

Умер 11 апреля 2021 года на 107-м году жизни. Похоронен на Хунзахском сельском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (08.04.1971)
 Орден Ленина: 2 (12.11.1950, 8.04.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени (27.11.1965)
 Орден «Знак Почёта» (9.06.1944)
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (18.04.2013)
 Медаль «За пропаганду спасательного дела» (18.02.2014)

Примечания

Ссылки 
 

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Дагестанской АССР
Выпускники Дагестанского государственного университета
Делегаты XXIV съезда КПСС
Первые секретари Хунзахского райкома КПСС
Столетние долгожители России